Johannisberg peut désigner :

un oronyme 
 le , une colline de 268 m d'altitude dans le Bad Nauheim ;
 le Johannisberg (Hohe Tauern), une montagne de 3453 m d'altitude dans les Alpes orientales centrales ;
 le Johannisberg (Oberpfalz), un sommet de 605 m d'altitude dans la forêt du Haut-Palatinat ;
 le , une colline de 200 m d'altitude dans la Forêt de Teutberg ;
 le , une colline de 172 m d'altitude dans l'Elberfeld ;

un toponyme 
 Johannisberg (Geisenheim), un quartier de Geisenheim, ville de Hesse ;
 Johannisberg (Oberviechtach), un quartier de Oberviechtach, commune de Bavière ;
 Johannisberg (Penzberg), un quartier de Penzberg, ville de Bavière ;
 Johannisberg (Windhagen), une partie de Windhagen, commune de Rhénanie-Palatinat ;
 Johannisberg (Gammelby), une partie de Gammelby, commune du Schleswig-Holstein ;

Voir aussi 
 le domaine Johannisberg, un domaine viticole traditionnel en Hesse ;
 le vin tiré du cépage sylvaner en Valais (Suisse romande).

Notes et références